Élisabeth Zucman (1930-2019),  médecin de rééducation et de réadaptation fonctionnelle française
 Gabriel Zucman (1986-), économiste français, son petit-fils 
 Jessica Zucman-Rossi (1964-), professeur des universités-praticien hospitalier française, fille d'Élisabeth Zucman 

Patronyme germanique
Patronyme juif